GVK ist die Abkürzung für:

 Gemeinsame Verfassungskommission – wurde im November 1991 durch Bundestag und Bundesrat eingesetzt und legte im November 1993 ihren Abschlussbericht vor
 Gemeinsamer Verbundkatalog des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)
 Gemeinsamer Verbundkatalog
 Goldenes Verdienstkreuz – eine Auszeichnung des Kaisertums Österreich, die ab etwa 1850 vergeben wurde, siehe Zivil-Verdienstkreuz
  Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD
 Gremienvorsitzendenkonferenz der Medienanstalten – in der unter medienpolitischen und ethischen Aspekten über Programminhalte beraten wird
 Großes Verdienstkreuz – Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, verliehen für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet
 Geburtsvorbereitungskurs
 Getränkeverbundkarton, technisch korrekte Bezeichnung    für Getränkekartons wie zum Beispiel Tetra Pak

GVK